Jankowitsch ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Jankowitsch (* 1971), österreichischer Opernsänger
 Peter Jankowitsch (* 1933), österreichischer Politiker und Diplomat
 Soran Jankowitsch, bulgarischer Fußballspieler
 Theodor Jankowitsch de Miriewo (1741–1814), serbisch-russischer Aufklärer und Bildungsreformer

Siehe auch:
 Yankovic
 Jankovich
 Janković